EGA steht als Abkürzung für:
 Egyptian German Automotive Company, einen Automobilhersteller für Mercedes-Benz
 Elektrizitätsgesellschaft Alioth
 die mathematische Abhandlung Éléments de géométrie algébrique
 Emirates Global Aluminium, arabischer Aluminiumkonzern
 Emissionsgasanalyse, ein thermisches Analyseverfahren
 Enhanced Graphics Adapter, Grafikkartenstandard
 Erfurter Gartenbauausstellung, siehe egapark
 Error Grid Analyse
 European Golf Association (EGA)
 Expert Group on Accessibility – von der Europäischen Kommission eingesetzte Expertengruppe für die Entwicklung eines hindernisfreien Europas für alle

eGA steht als Abkürzung für:
 Elektronische Gesundheitsakte

Ega ist
 Ega (Fluss), Fluss in der nordspanischen Region Navarra
 Ega (Condeixa-a-Nova), Ort in Portugal
 Ega (Sprache), Kwa-Sprache
 der frühere Name der Stadt Tefé am Rio Solimões (dem oberen Amazonas)

Abkürzung